Blokhut, een eenvoudig bouwwerk in massief hout
 Log Cabin (Texas), een plaats in de Amerikaanse staat Texas